Mieczysław Woźniak (zm. 2021) – polski farmaceuta
 Mieczysław Arkadiusz Woźniak (1933–2021) – polski architekt i polityk
 Mieczysław Woźniak (ur. 1952) – polski żużlowiec